Regrinding the Axes — тринадцатый студийный альбом американской группы Molly Hatchet, выпущенный 12 июня 2012 году на лейбле Mausoleum Records.

Об альбоме 
Regrinding the Axes состоит из кавер-версий различных исполнителей, повлиявших на Molly Hatchet. По сути, альбом является переизданием кавер-альбома Southern Rock Masters, вышедшего в 2008 году. Отличие между ними лишь в том, что в Regrinding the Axes добавлены битловские «Back in the U.S.S.R.» и «Yesterday», а также «Free Bird» Lynyrd Skynyrd, в которой в качестве гостя отметился Чарли Дэниелс, но на альбом не попала «Desperado» Eagles, вышедшая на Southern Rock Masters.

В качестве бонус-треков на альбом были добавлены концертные версии «Dreams I’ll Never See» The Allman Brothers Band, гитарно-фортепианного соло из «Layla» Derek and the Dominos и единственной песни Molly Hatchet «Get in the Game», написанной Бобби Инграмом и Филом Маккормаком и вышедшей на альбоме 2005 года Warriors of the Rainbow Bridge. В соло «Layla» был использован фрагмент композиции «В пещере горного короля» Эдварда Грига.

Список композиций

Участники записи 
 Бобби Инграм — гитара, слайд-гитара, акустическая гитара, бэк-вокал, продюсер, микширование
 Фил Маккормак — вокал
 Джон Гэлвин — Hammond B3, клавишные, бэк-вокал
 Дэйв Хлабек — гитара
 Тим Линдси — бас-гитара, бэк-вокал
 Шон Бимер — ударные, перкуссия

Дополнительно
 Чарли Дэниелс — специальный гость на «Free Bird»
 Скотт Фравала — инженер
 Дэрил Феннегер — инженер
 Пол Лэпински — инженер, микширование
 Дидье Скохир — дизайн
 Томас Орац — обложка

Примечания

Ссылки 
 Regrinding the Axes by Molly Hatchet | MTV
 

Альбомы Molly Hatchet
Кавер-альбомы